Chiesa della Misericordia o Santa Maria del Prato a San Casciano in Val di Pesa (provincia di Firenze)
 Chiesa di Santa Maria del Prato a Genova, nel quartiere di Albaro
 Chiesa di Santa Maria del Prato in Campagnano a Campagnano di Roma
 Chiesa di Santa Maria in Prato a Radda in Chianti (provincia di Siena)
 chiesa di Santa Maria del Prato a Soest (Germania)